Манати () — город и муниципалитет на севере Колумбии, на территории департамента Атлантико.

История 
Поселение, из которого позднее вырос город, было основано в 1680 году испанским капитаном Диего Рибольедо. Муниципалитет Манати был выделен в отдельную административную единицу в 1855 году.

Географическое положение 

Город расположен в южной части департамента, в пределах Прикарибской низменности, к западу от реки Магдалена, к северу от , на расстоянии приблизительно 55 километров к юго-юго-западу (SSW) от города Барранкилья, административного центра департамента. Абсолютная высота — 13 метров над уровнем моря.
Муниципалитет Манати граничит на севере с территорией муниципалитета Сабаналарга, на востоке — с муниципалитетом Канделария, на юго-востоке — с муниципалитетами Санта-Лусия и Кампо-де-ла-Крус, на западе — с муниципалитетом Репелон, на юго-западе — с территорией департамента Боливар. Площадь муниципалитета составляет 206 км².

Население 
По данным Национального административного департамента статистики Колумбии, совокупная численность населения города и муниципалитета в 2015 году составляла 15 723 человека.
Динамика численности населения муниципалитета по годам:

Согласно данным переписи 2005 года мужчины составляли 51 % от населения Манати, женщины — соответственно 49 %. В расовом отношении белые и метисы составляли 99,9 % от населения города; негры, мулаты и райсальцы — 0,1 %.
Уровень грамотности среди всего населения составлял 84,9 %.

Экономика 
57,9 % от общего числа городских и муниципальных предприятий составляют предприятия торговой сферы, 23,8 % — предприятия сферы обслуживания, 18,1 % — промышленные предприятия, 0,2 % — предприятия иных отраслей экономики.

Примечания 

Города Колумбии
Муниципалитеты департамента Атлантико